Красный корсар:
 «Красный корсар» () — роман американского писателя Джеймса Фенимора Купера, опубликованный в 1827 году.
 «» () — американский фильм режиссёра Роберта Сиодмака, вышедший в 1952 году.